MAAC puede referirse a:

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, museo de Ecuador.
Metro Atlantic Athletic Conference, conferencia deportiva de Estados Unidos.
Movimiento Auténtico Autónomo Costeño, partido político de Nicaragua.